

Astronomia 
 Wer – cratere meteoritico di Marte

Cinema 
Wer - La bestia (Wer) – film del 2013 diretto da William Brent Bell

Codici 
 wer – codice ISO 639-3 della lingua weri

Pagine correlate 
 Weer – comune austriaco nel distretto di Schwaz (Tirolo)
 Wehr – pagina di disambiguazione